Квадратичное голосование () — вид голосования, при котором количество голосов участника равно квадратному корню из уплаченной им суммы (по формуле «за x рублей получаешь квадратный корень из x голосов»). Так, 0,5 голоса можно купить за 25 копеек, 1 голос — за 1 рубль, 10 000 голосов — за 100 млн рублей. Квадратичное голосование даёт возможность участнику отдать именно то количество голосов, которое соответствует его предпочтению по отношению к тому или иному варианту – в отличие от традиционного («один человек — один голос»). Может применяться в выборах и референдумах.

Примечания 

Системы выборов